Emschertalbahn bezeichnet

 verschiedene Eisenbahnstrecken in der Emscherzone des Ruhrgebiets: 
 die „Köln-Mindener Emschertalbahn“, siehe Bahnstrecke Duisburg-Ruhrort–Dortmund der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft (gebaut 1866–1880)
 die „Märkische Emschertalbahn“, siehe Bahnstrecke Bochum–Essen/Oberhausen der Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft (gebaut 1874–1880)
 „Westfälische Emschertalbahn“, siehe Bahnstrecke Welver–Sterkrade der Königlichen Westfälischen Eisenbahn-Gesellschaft (gebaut 1876–1880)
 die Emschertal-Bahn (Regionalbahnlinie RB 43)